Прежнее название рек в Санкт-Петербурге:

 Смоленка (река)
 Шкиперский канал
 Кривуша (река), по руслу которой частично проложен Канал Грибоедова